Rudel steht für:
 eine kleine Gruppe von Säugetieren, siehe Rudel (Verhaltensbiologie)
 das gehäufte Vorkommen einer Pflanzenart an einem Standort, siehe Rudel (Botanik)
 eine Angriffstaktik deutscher U-Boote im Zweiten Weltkrieg, siehe Rudeltaktik
 eine Stocherstange
 in der Pfadfinderarbeit eine Kleingruppe der Wölflingsstufe, siehe Wölfling
 im alltäglichen Sprachgebrauch eine abfällige Kennzeichnung von Gruppe, siehe Rudelgucken

Rudel ist der Familienname folgender Personen:
 Almut Rudel (* 1961), deutsche Sportjournalistin und -moderatorin
 Alwin Rudel (um 1807–1887), Papierfachmann, Begründer und Herausgeber des Centralblatts für deutsche Papierfabrikation
 Christian Rudel (1928–2012), französischer Journalist und Schriftsteller
 Hans-Ulrich Rudel (1916–1982), Offizier der deutschen Luftwaffe
 Jaufré Rudel (vor 1113–1170), französischer Troubadour
 Johann Rudel († 1563), deutscher Rechtswissenschaftler und Syndicus der Hansestadt Lübeck
 Johann Rudel (Buchbinder) (1868–1955), deutscher Buchbinder, Einbandgestalter und Lehrer
 Josef Norbert Rudel (1921–2006), Schriftsteller
 Julius Rudel (1921–2014), US-amerikanischer Dirigent

 Manfred Rudel (* 1939), deutscher Maler- und Lackierermeister, Mitglied des bayerischen Senats
 Uli Rudel (* 1943), deutscher Eishockeyspieler und -trainer
 Olga Rudel-Zeynek (gebürtig: Olga Zeynek; 1871–1948), österreichische Politikerin
 Rudolf Rudel-Frantz (1868–1938), österreichischer Feldmarschall-Leutnant
 Salomon Adler-Rudel (1894–1975), jüdischer Sozialpolitiker
 Volker Rudel (* 1963), deutscher Fußballspieler

Siehe auch
 Rüdel
 Rüddel